Valentin von Eickstedt ist der Name folgender Personen:

* Valentin von Eickstedt (Rat) (1527–1579), herzoglicher Rat
 Valentin von Eickstedt (Generalmajor) (1669–1718), Generalmajor